Мидхат Абдулович Салихов (19 сентября 1923 — 30 августа 1994, Москва) — командир батареи 676-го артиллерийского полка, лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 19 сентября 1923 года в деревне Янгильдино ныне Козловского района в семье крестьянина. Татарин. Окончил школу-семилетку, 2 курса Казанского технологического техникума, курсы техников-строителей при гидроземтехникуме в Ашхабаде.

В Красной Армии с 1942 года. В 1942 окончил Подольское артиллерийское училище, которое тогда действовало в эвакуации в Бухаре.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1942. Командир батареи лейтенант М. А. Салихов в ночь на 4 октября 1943 года организовал переправу батареи через Днепр на подручных средствах у села Лютеж. В боях за плацдарм его батарея нанесла противнику значительный урон в живой силе и технике, обеспечивая переправу через реку частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы продолжил службу в Советской Армии. В 1948 окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1966 — Военную академию Генерального штаба. Служил начальником штаба стрелкового полка, командиром стрелкового полка заместителем начальника штаба военного округа, старшим преподавателем в Военной академии Генерального штаба. Генерал-майор.

В 1993 году вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Жил в городе-герое Москве. Умер 30 августа 1994 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Генерал-лейтенант.

Награды 
Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранной наградой — орденом Тудора Владимиреску 4-й степени.

Примечания

Ссылки 

Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище